Botón de ancla puede hacer referencia a:
 Botón de ancla (1948), película de Ramón Torrado;
 Botón de ancla (1961), película de Miguel Lluch, remake de la anterior.